Grands Moulins de Paris minoterie parisienne reconvertie en bâtiments universitaires ;
 Grands Moulins de Paris société française fondée en 1919 ;
 Grands Moulins de Paris ancienne minoterie de Marquette-lez-Lille dont les bâtiments sont inscrits au titre des monuments historiques en 2001.